Smardzewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Smardzewo, village du powiat de Płock, dans la voïvodie de Mazovie
 Smardzewo, village du powiat de Płońsk, dans la voïvodie de Mazovie
 Smardzewo, village de la voïvodie de Lubusz
 Smardzewo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale